Jakob Stephan ist der Name folgender Personen:

* Jakob Stephan (1820–1905), deutscher Kaufmann und Politiker, siehe Jacob Stephan
 Jakob Stephan, Pseudonym von Steffen Jacobs (* 1968), deutscher Lyriker, Essayist, Herausgeber und Übersetzer